Arnulf Pilhatsch (1925-2000), médecin et un pilote de rallye autrichien ;
 Caroline Pilhatsch (1999-), nageuse autrichienne, spécialiste du dos.